Фильмы на основе или по мотивам легенды о Хуа Мулань с названием «Мулан» в русском прокате, а также с названием «Мулан(ь)» либо «Хуа Мулан(ь)» в любой системе письма на языке оригинала (в частности, )
Игровые художественные фильмы:
 Мулан (фильм, 1951) — в главной роли 
 Мулан (фильм, 1961) — в главной роли 
 Мулан (фильм, 1964) — в главной роли Айви Лин По
 Мулан (фильм, 2009) — в главной роли Чжао Вэй
 Мулан (фильм, 2011) — в главной роли Чжан Цзыи
  Мулань идёт в армию — фильм 1939 года

Анимационные фильмы:
 Мулан (мультфильм) — мультфильм 1998 года студии «Walt Disney».
 Мулан 2 — мультфильм 2004 студии «Walt Disney», продолжение фильма 1998 года.
Фильмы о женщинах-военнослужащих